Pottenstein kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Potštejn, ort, Hradec Králové, Okres Rychnov nad Kněžnou,

Tyskland 

 Pottenstein, Tyskland, Bayern, Oberfranken,

Österrike 

 Pottenstein (kommun), Niederösterreich, Politischer Bezirk Baden,